Dr. Feelgood steht für
 Dr. Feelgood, britische Rockband
 Dr. Feelgood (Album), Musikalbum (1989) der Band Mötley Crüe
 Dr. Feelgood (Lied), Lied (1989) von Mötley Crüe
 Pseudonym des Autors Detlef Berentzen
 Spitzname des Prominentenarztes Max Jacobson
 Lied von Aretha Franklin
 Lied der deutschen Heavy-Metal-Band Helloween
 Lied des Rappers Travie McCoy
 Dr. Feelgood & the Interns, zeitweises Pseudonym des Blues-Pianisten Piano Red (1911–1985)